Ва́даш — угорське прізвище.

 Віктор Вадаш (1986) — угорський футболіст, захисник;
 Дьордь Вадаш (1933) — угорський архітектор;
 Імре Вадаш (1959) — угорський футболіст, півзахисник;
 Міклош Вадаш (1906—1981) — угорський футболіст та футбольний тренер;
 Петер Вадаш (1944) — австрійський політик, мер міста Гюссінг;
 Янош Вадаш (1903—1977) — угорський кінооператор та кінорежисер

Угорські прізвища